

Codici 
 tpz – codice ISO 639-3 della lingua tiputz

Mineralogia 
 Tpz – abbreviazione di topazio

Note